Joseph von Fraunhofer, physicien et opticien allemand du

Divers 
 Fraunhofer-Gesellschaft, un institut de recherche allemand
 Diffraction de Fraunhofer, un phénomène physique de diffraction
 Raies de Fraunhofer, raies d’absorption spectrales du soleil
 (13478) Fraunhofer, astéroïde

Patronyme germanique